Panamuva (vagy Panamuwa, Panammu) a hettita–arameus Szamal Királyság két uralkodójának neve.

 I. Panamuva
 II. Panamuva